Ла Енрамадита има више значења:

 Ла Енрамадита (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Енрамадита (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику